Con il nome Francesco Gonzaga sono conosciuti i seguenti personaggi:

Francesco Gonzaga (?-1369), figlio di Guido Gonzaga, II Capitano del popolo di Mantova;
Francesco I Gonzaga  (1366-1407), condottiero, IV capitano del popolo di Mantova;
Francesco Gonzaga (1444-1483), cardinale, figlio di Ludovico II Gonzaga;
Francesco II Gonzaga (1466-1519), IV marchese di Mantova;
Francesco Gonzaga (1477-1511), detto "il Cardinalino", figlio naturale del cardinale Francesco Gonzaga;
Francesco Gonzaga (1496-1523), figlio di Giovanni Gonzaga, sposò Lucrezia Sforza;
Francesco II Gonzaga (1519-1577), secondo conte di Novellara;
Francesco III Gonzaga (1533-1550), II Duca di Mantova e Marchese del Monferrato;
Francesco Gonzaga (1538-1566), cardinale, figlio di Ferrante I Gonzaga;
Francesco (Annibale) Gonzaga (1546-1620), vescovo di Mantova e venerabile;
Francesco Gonzaga (1577-1616), terzo marchese di Castiglione delle Stiviere;
Francesco IV Gonzaga (1586-1612), V Duca di Mantova e del Monferrato;
Francesco Gonzaga (1588-1673), figlio naturale di Vincenzo I Gonzaga. Fu vescovo di Nola nel 1657;
Francesco Giovanni Gonzaga (1593-1636), figlio di Carlo Gonzaga di Vescovato;
Francesco Gonzaga (1593-1643), figlio di Ferrante II Gonzaga duca di Guastalla;
Francesco di Gonzaga-Nevers (1606-1622), figlio di Carlo I di Gonzaga-Nevers;
Francesco Gonzaga (1684-1758), figlio di Ferdinando II Gonzaga, principe di Castiglione.